

Classifica

Risultati 

5 settembre 1998

6 settembre 1998

10 ottobre 1998

14 ottobre 1998

18 novembre 1998

10 febbraio 1999

5 giugno 1999

8 giugno 1999

9 giugno 1999

18 agosto 1999

21 agosto 1999

1º settembre 1998

4 settembre 1999

5 settembre 1999

8 settembre 1999

9 ottobre 1999

Note 

 
 2000
Calcio nel 1998
Calcio nel 1999